Gazda může být:

 Gasda čili Gazda – řeka v Litvě

příjmení
 Grzegorz Gazda (* 1943) – polský komparatista, literární historik a kritik
 Imrich Gazda (* 1982) – slovenský vysokoškolský učitel a církevní analytik
 Jiří Gazda  (* 1958) – český vysokoškolský učitel a rusista, působící na FF MU
 Josef Gazda (* 1956) – český římskokatolický kněz

Česká příjmení